Дугна́

 Дугна — посёлок городского типа в Ферзиковском районе Калужской области России.
 Дугна — река в Калужской области России, приток Оки.